In 1904/05 werd het tiende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de voetbalbond van Hamburg-Altona. Victoria diende een klacht in over de wedstrijd tegen HFC 1888, die ze met 0-1 verloren hadden, en omdat er niet genoeg tijd was om een beslissing te nemen werd besloten om een finale te spelen tussen Germania en Victoria. Victoria won en werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor met 5-3 van Dresdner SC.

Eindstand 

 Finale

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1904/05